Cado peut désigner :

 Robert Cado, un architecte français de la première moitié du  ;
 le Centre national de création d'Orléans (CADO), centre d'art dramatique français, fondé en 1988 ;
 Cado, personnage de fiction dans l'anime Dragon Ball Z ;
 CADO, correcteur automatique d'orthographe (sous Word).

Voir aussi